2 miejscowości w Polsce: 
 Grabik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Grabik – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary